Elaia (griechisch ; lateinisch Elaea) bezeichnet in der antiken Geographie:

Städte:
 Elaia (Äolien), in Kleinasien
 Elaia (Epirus), an der Mündung des Acheron
 Elaia (Bosphorus), am Goldenen Horn, im heutigen Stadtteil Cihangir (Istanbul)
 Elaia (Bithynien), am Marmarameer, westlich von Nikomedia
 Elaia (Phönizien), südlich von Sidon im Libanon
 Elaia (Aethiopia), Hafenstadt an der Küste des Roten Meeres

Vorgebirge und Kaps:
 Kap Elaia (Kreta), an der Nordostküste von Kreta
 Kap Elaia (Zypern), an der Südküste der Halbinsel Karpaz

Flüsse:
 Elaia (Böotien)

Siehe auch:
 Eleia
 Elea, antike Stadt in Unteritalien